Bassens (Gironde)
 Bassens (Savoie)